Сокерино — название нескольких населённых пунктов:
 Сокерино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Сокерино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Сокерино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Сокерино — деревня в Островском районе Костромской области.
 Сокерино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

См. также 
 Сокирино